Osoby o tym nazwisku:
 Álvaro Colom – gwatemalski polityk
 Juan Godayol Colom – rzymskokatolicki duchowny